Buchinger ist der Familienname folgender Personen: 

 Alisa Buchinger (* 1992), österreichische Karateka
 Bernardin Buchinger (1606–1673), elsässischer Zisterzienserabt
 Erwin Buchinger (* 1955), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Franz Buchinger (1921–1954), österreichischer Politiker (WdU), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Friederike Buchinger (* 1973), deutsche Übersetzerin
 Harald Buchinger (* 1969), katholischer Theologe und Professor für Liturgiewissenschaft an der Universität Regensburg
 Helmut Buchinger (* 1954), österreichischer Fußballspieler
 Hermann Buchinger (1890–1958), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Jean Daniel Buchinger (1803–1888), französischer Botaniker
 Johann Buchinger (1928–1994), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Johann Nepomuk Buchinger (1781–1870), deutscher Jurist, Historiker, Reichsarchivrat und Hochschullehrer München
 Kirstin Buchinger (* 1973), deutsche Historikerin
 Kurt Buchinger (1935–2019), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Ludwig Buchinger (* 1965), österreichischer Politiker (FPÖ) und Kaufmann
 Manfred Buchinger (* 1952), österreichischer Haubenkoch
 Maria Buchinger (1916–2010), deutsche Unternehmerin
 Markus Buchinger (* 1981), österreichischer Fußballspieler 
 Matthias Buchinger (1674–1739), Künstler und Illustrator
 Michael Buchinger (* 1992), österreichischer YouTuber und Kolumnist
 Michael Buchinger (Theologe) (1520–1571), katholischer Theologe und Prediger
 Otto Buchinger (1878–1966), deutscher Arzt und Begründer des Buchinger-Heilfastens
 Rudolf Buchinger  (1879–1950), österreichischer Bundesminister (CS, ÖVP) und Raiffeisen-Generalanwalt
 Wolf Buchinger (* 1943), Schweizer Schriftsteller, Moderator und Musiker

Buchinger ist der Ortsname von: 
 Buchinger (Gemeinde St. Lorenz), Ortsteil von Sankt Lorenz, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Buching
 Buchingen